Деланнуа () — французская фамилия.
  (1883—1915) — французский математик.
 Деланнуа, Жан (1908—2008) — французский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и монтажёр.